Anton van Zyl (1980-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Annette Van Zyl (1943-), joueuse de tennis sud-africaine ;
 Casparus Cornelius van Zyl (1979-), joueur de rugby à XV sud-africain, international italien ;
 Frederik van Zyl Slabbert (1940-2010), universitaire en sociologie, homme d'affaires et homme politique afrikaner d'Afrique du Sud ;
 Ina van Zyl (1971-), peintre et auteure de bande dessinée sud-africain ;
 Irvette van Zyl (1987-), athlète sud-africaine ;
 Ivan van Zyl (1995-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Jean-Pierre van Zyl (1975-), coureur cycliste sud-africain ;
 Johan van Zyl (1980-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Johann van Zyl (1991-), coureur cycliste sud-africain ;
 Lizzie van Zyl (1894-1901) jeune fille Boer d'Afrique du Sud, symbole de l'horreur du système concentrationnaire britannique.
 L. J. van Zyl (1985-), athlète sud-africain ;
  :
 Piet van Zyl (1979-), joueur de rugby à XV, international namibien ;
 Piet van Zyl (1989-), un joueur international sud-africain de rugby à XV.
 Sakkie van Zyl (1932-), ancien joueur de rugby à XV international sud-africain.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme